
Molekulska formula -{C15H10O6}- se može odnositi na:
 Aureusidin, auron
 Fisetin, flavonol
 Kempferol, flavonol
 Luteolin
 Orobol, izoflavon
 Tunberginol B, izokumarin